Mucientes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mucientes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Mucientes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar